Csehország
 Milotice, település a Hodoníni járásban
 Milotice nad Bečvou, település a Přerovi járásban
 Milotice nad Opavou, település a Bruntáli járásban
 Milotice, Čestín településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Milotice, Dehtáře településrésze a Pelhřimovi járásban